East Berkshire ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Berkshire (New York), im Tioga County
 East Berkshire (Vermont), im Franklin County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Berkshire United Methodist Church, in Berkshire, New York, ID-Nr. 84003098